Цберг () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Цберг, Луция (род. 1970) — швейцарская профессиональная шоссейная велогонщица.
 Цберг, Беат (род. 1971) — швейцарский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Цберг, Маркус (род. 1974) — швейцарский профессиональный шоссейный велогонщик.